El término Pruno puede referirse a:
 La comuna y población francesa de Pruno, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega.
 El nombre común de la planta Prunus domestica.